L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 12 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Alex De Minaur, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Français Lucas Pouille et du Serbe Novak Djokovic, ils sont respectivement remplacés par Jaume Munar, Salvatore Caruso, Alexander Bublik et Stéphane Robert.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde (WTA 2020)
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Adélaïde
Tennis en Australie en 2020
Tennis en janvier 2020